Risinge kyrka kan syfta på:

Risinge gamla kyrka (Sankta Maria kyrka)
Risinge nya kyrka
Finspångs slottskapell